Навари́н:

Топонимы 
 Наварин (бухта) — бухта Ионического моря.
 Наварин — французское название греческого города Пилос.
 Наварин (мыс) — мыс на Чукотке.

Суда 
 «Наварин» — парусный корвет Балтийского флота России.
 «Наварин» — броненосец Балтийского флота России, погибший в Цусимском сражении.
 «Наварин» — линейный крейсер Российского императорского и советского флота типа «Измаил».
 «Наварин» — дизель-электроход, участвовал в открытии круглогодичного сообщения Мурманск-Дудинка.

См. также 
 Наварино
 Наваринский бой
 Наваринское сражение